Shimelis Bekele (Awassa, 2 de janeiro de 1990) é um futebolista profissional etíope que atua como atacante.

Carreira 
Shimelis Bekele representou o elenco da Seleção Etíope de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Futebolistas da Etiópia
Futebolistas do Al-Ittihad Sport, Cultural & Social Club
Jogadores da Seleção Etíope de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021